

Мідлотіан — місто, штат Техас
 Мідлотіан — селище, штат Іллінойс
 Мідлотіан — переписна місцевість, штат Меріленд